Райгородоцька сільська рада — Житомирська область, Бердичівський район
 Райгородоцька сільська рада — Чернігівська область, Коропський район